USS Katahdin — назва двох кораблів ВМС США. 

 USS Katahdin (1861) — канонерський човен, збудований у 1861 році. Брав участь у Громадянській війні в США. Списаний після закінчення війни.
 USS Katahdin (1893) —  паровий таран, збудований у 1893 році. На службі протягом 1897-1909 років.

Назви військових кораблів США